Kamakura se poate referi la:

 Municipiul Kamakura, o localitate în Japonia, în prefectura Kanagawa.
 Perioada Kamakura, o perioadă din istoria Japoniei.
 Shogunatul din Kamakura, un regim de guvernare militară în Japonia medievală.